Isidoro – nome proprio di persona italiano maschile
 Isidoro – sacerdote egizio 
 Isidoro – figlio dello gnostico Basilide
 Isidoro – personaggio di Berserk
 Isidoro – personaggio dei fumetti creato da George Gately
 Isidoro Show – serie animata statunitense (1980-1982)
 Isidoro – serie animata statunitense (1984-1987)